The Beginner’s Guide () — компьютерная игра в жанрах интерактивной истории и визуального романа, созданная Дэви Риденом от имени студии Everything Unlimited Ltd. Выход игры состоялся 1 октября 2015 года на платформах Microsoft Windows, macOS и Linux.

В игре ведется повествование от лица человека по имени Дэви Риден, рассказывающего о небольших играх своего друга Коды (), который никогда их не издавал и не планировал этого делать. Однако, Риден решает рассказать о них игроку, чтобы показать, что творилось в голове у Коды.

Игровой процесс 
The Beginner’s Guide — игра с видом от первого лица, где игрок, подобно The Stanley Parable, может исследовать игровой мир и взаимодействовать с некоторыми элементами по мере прогресса интерактивного сюжета. Многие игровые и сюжетные аспекты рассказываются игроку рассказчиком Риденом, чей голос сопутствует главному герою на протяжении всей игры. Зачастую он объясняет происходящее, подталкивая к определённым выводам о сущности разработки компьютерных игр. В некоторых локациях имеются головоломки или сюжетные расхождения, однако в игре нет возможности «умереть» из-за ошибок или проигрыша. Повествователь помогает игроку в преодолении многих игровых мест, некоторые из которых изначально задуманы таким образом, чтобы их было сложно пройти без подсказок. После полного прохождения игры игрок может переиграть игру с отключенной опцией повествования.

Критика 
The Beginner’s Guide получила преимущественно положительные отзывы. На агрегаторе оценок Metacritic игра имеет 75 баллов из 100 на основе 34 рецензий, а на GameRankings — 78,39 % на основе 18 обзоров.

Примечания 

Артхаусные игры
Игры для Windows
Игры для Linux
Игры для macOS
Инди-игры
Interactive fiction
Компьютерные игры 2016 года
Игры на движке Source